Kartaschow ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Jakowlewitsch Kartaschow (1932–2005), sowjetischer Kosmonautenanwärter
 Anton Wladimirowitsch Kartaschow (1875–1960), russischer Theologe und Hochschullehrer